Трофимовский сельсовет

Российская Федерация

Вологодская область 

 Трофимовский сельсовет Кичменгско-Городецкого района

Нижегородская область 

 Трофимовский сельсовет Лысковского района

Центрально-Чернозёмная область 

 Трофимовский сельсовет Дмитровского района (упразднён в 1930-х)

Украина

Херсонская область 

 Трофимовский сельский совет Ивановского района (упразднён в 2017 году)